Bergland, commune autrichienne. 
 Robert Bergland (1928-2018), homme politique américain ;
 Tim Bergland (1965-), joueur américain de hockey sur glace ;

Homonymie de patronyme